Idan () es un moshav en el sur de Israel. Situado en el valle de Aravá, está bajo la jurisdicción del Consejo Regional de Aravá Central. En 2019 tenía una población de 392 habitantes.

Historia 

El moshav Idan fue fundado en 1980 por inmigrantes de Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica, que se habían organizado en 1976. Toma su nombre del cercano arroyo Idan. En 2005, tenía una población de 150 habitantes. Después del tratado de paz entre Israel y Jordania, algunas de las tierras de Idan fueron cedidas a Jordania.

Ruta de la paz 

Entre Idan y Hatzeva hay una vía de servicio, llamada Ruta de la paz. El Fondo Nacional Judío pavimentó la Ruta de la Paz, a lo largo de la frontera entre Israel y Jordania, en beneficio de los habitantes del Aravá central, siguiendo el Tratado de Paz Israel-Jordania de 1994. El camino discurre al pie de los acantilados de Aravá, frente a las montañas de Edom, y está rodeado de campos agrícolas y extensiones de arena. En el camino se ha construido un merendero, miradores y un sendero. El camino permite un fácil acceso a la parte oriental de la Reserva Natural de Shezaf.

Referencias 

Moshavim